Lerino – frazione del comune italiano di Torri di Quartesolo in Veneto
 Isole di Lerino – arcipelago francese
 Abbazia di Lerino – abbazia presso Cannes
 Vincenzo di Lerino – religioso francese, venerato come santo
 Antonio di Lerino – monaco tedesco, venerato come santo